Sainte-Sophie ist der Name folgender Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Sophie (Québec)
 Sainte-Sophie-de-Lévrard
 Sainte-Sophie-d’Halifax